Het taekwondotoernooi in de klasse tot 57 kilogram voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op donderdag 18 augustus 2016. Regerend olympisch kampioene was Jade Jones uit Groot-Brittannië; zij kwam tijdens deze Spelen in actie en verdedigde haar titel met succes. De taekwondoka's vochten in een knock-outsysteem, dat na drie rondes in een finale uitmondde. Elke taekwondoka die van een van de finalisten verloor werd geplaatst in een herkansing; de verliezers van de halve finales vochten tegen de winnaars van deze herkansingen, wat twee bronzen medailles opleverde.

Toernooischema

Hoofdtoernooi

Herkansingen 

Vrouwen 57